Wassili Fomin () ist der Name folgender Personen:

* Wassili Andrejewitsch Fomin (* 1957), sowjetischer Ringer
 Wassili Iwanowitsch Fomin (1899–1960), sowjetisch-russischer Konstrukteur und Generalmajor 
 Wassili Michailowitsch Fomin (* 1940), sowjetisch-russischer Maschinenbauingenieur